Mats Olsson ist der Name folgender Personen:

* Mats Olsson (Musiker) (1929–2013), schwedischer Musiker, Orchesterleiter und Arrangeur
 Mats Olsson (Journalist) (* 1949), schwedischer Journalist und Schriftsteller 
 Mats Olsson (Historiker) (* 1956), schwedischer Historiker 
 Mats Olsson (Handballspieler) (* 1960), schwedischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Matts Olsson (* 1988), schwedischer Skirennläufer